Cavaglio d'Agogna – comune italiano in provincia di Novara.
Cavaglio-Spoccia – ex comune italiano in provincia del Verbano Cusio Ossola.
Cavaglio San Donnino – ex comune italiano, frazione di Valle Cannobina.